Lernejska Hidra, biće iz grčke mitologije
 Vodena zmija (zviježđe), zviježđe latinskog imena Hydra
 Hidra (rod), rod slatkovodnih životinja 
 Hidra (otok), otok u Grčkoj
 Hidra (mjesec), Plutonov satelit